Екса (exa; симбол E) је префикс у СИ систему јединица који означава 1018 или 1 000 000 000 000 000 000.

Усвојен 1991. године, долази из грчког ἕξ, што значи шест, јер је једнак са 10006.

Види још
 СИ префикс
 бинарни префикс

Спољашње везе
 BIPM вебсајт

СИ префикси

he:תחיליות במערכת היחידות הבינלאומית#אקסה